Der Begriff Nachrichtentheorie hat mehrere Bedeutungen:

im Journalismus, siehe Nachrichtenforschung
in der Mathematik, siehe Informationstheorie